A 2012 BGC Masters egy 2012. január 15. és 22. között zajló nem pontszerző sznúkerverseny, melyet Londonban rendeznek. A verseny meghívásos, a sznúker-világranglista első 16 helyezettje vehet részt. A címvédő Ding Junhui volt, aki már az első fordulóban kikapott Ronnie O'Sullivantől.


Eredmények

Döntő

Százas break-ek
 
 141, 125 Ronnie O'Sullivan
 140, 121, 107 Judd Trump
 139, 107 Shaun Murphy
 124 Mark Allen
 110 Mark Selby
 109 John Higgins
 100 Neil Robertson
 100 Stephen Lee

Hivatkozások

2012 a sznúkerben
Sznúker az Egyesült Királyságban